Le nom Eddy Rodríguez est porté par les personnes suivantes :
 Eddy Rodríguez (1981-), un joueur dominicain de baseball ;
 Eddy Rodríguez (1985-), un joueur américain de baseball ;

Voir aussi